Bautsch bezeichnet

 den deutschen Namen der Stadt Budišov nad Budišovkou, Okres Opava, Tschechien
 Dürre Bautsch, tschech. Budišovka, linker Nebenfluss der Oder

Bautsch ist Familienname folgender Personen: 

 Hans-Joachim Bautsch (1929–2005), deutscher Mineraloge

Siehe auch:
 Bausch